В США насчитывается 9 округов с названием Ше́лби ():
 Шелби — в штате Айова.
 Шелби — в штате Алабама.
 Шелби — в штате Иллинойс.
 Шелби — в штате Индиана.
 Шелби — в штате Кентукки.
 Шелби — в штате Миссури.
 Шелби — в штате Огайо.
 Шелби — в штате Теннесси.
 Шелби — в штате Техас.